Ryan Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Ryan Island (Iowa)
 Ryan Island (Kalifornien)
 Ryan Island (Michigan)
 Ryan Island (Washington)